La saison 2017-2018 du Championnat de Guinée de football est la  du championnat de première division guinéenne. Il se déroule sous la forme d’une poule unique avec quatorze formations, qui s’affrontent à deux reprises. En fin de saison, les deux derniers du classement sont relégués et remplacés par les deux meilleurs clubs de Ligue 2, la deuxième division guinéenne.

Pour cette saison,la LGFP décide d'organiser tous les matchs de ligue 1 et ligue 2 à Conakry qui se joueront uniquement au Stade du 28 Septembre, au Stade de la  Mission de Kaloum, au Stade annexe du 28 Septembre et au centre technique de Nongo
.

Les Clubs participants 

  

Légende des couleurs

Calendrier

Compétition

Classement 
Le premier du championnat est qualifié pour les barrages de la Ligue des champions de la CAF 2019.

|}

Leader journée par journée

Lanterne rouge par journée

Résultats

Statistiques

Évolution du classement

Buts marqués par journée 
Ce graphique représente le nombre de buts marqués lors de chaque journée :

Classement des buteurs 
Mise à jour :

Bilan de la saison 
Voici le bilan final de la saison 

Nombre de clubs engagés : 14

Nombre de journées : 26

Nombre de matches joués : 182

Nombre de buts marqués : 409

Nombre de cartons jaune : 489

Nombre de cartons rouge : 33

Meilleure attaque : Horoya AC (56 buts marquès).

Meilleure défense : Horoya AC (14 buts encaissés).

Meilleur buteur : Ibrahima Sory Oularé ( Wakrya AC) (13 buts).

Le plus gros score : 6-0 Horoya -ASFAG (15e journée)

Match le plus prolifique : Gangan-Milo 3-4 (25e)

La journée la plus prolifique : 25e journée (25 buts marqués)

Equipe fair-play : Wakrya AC de Boké.

Le club le plus faible : Atlético de Coleah (seulement 3 victoires).

Plus faible attaque : Atlético de Coleah (seulement 16 buts marqués)

Plus faible défense : Renaissance FC (36 buts encaissés)

Parcours en coupe d'Afrique des clubs

Voir aussi

Liens internes 
 Championnat de Guinée de football
 Ligue guinéenne de football professionnel

Liens externes 
Classement de la compétition sur soccerway.com

Notes et références 

2017-2018
Guinée M1
2018 en Guinée
2017 en Guinée